Molekulska formula C17H13ClN4 se može odnositi na:

 Alprazolam
 Liarozol